Jméno František Lašek má několik nositelů:

 František Lašek (1883–1957) – divadelní a filmový herec,
 František Lašek (historik) (1872–1947) – litomyšlský historik,
 František Lašek-Lukovič (1902–1977) – autor frašek a operet.